Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Nadia Petrova che ha battuto in finale Patty Schnyder 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Justine Henin (semifinali)
 Nadia Petrova (campionessa)
 Patty Schnyder (finale)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Nicole Vaidišová (secondo turno)
 Nadia Petrova (semifinali)
 Dinara Safina (quarti di finale)
 Patty Schnyder (quarti di finale)

 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Jelena Janković (primo turno)
 Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Sofia Arvidsson (primo turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Květa Peschke (primo turno)
 Mara Santangelo (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2006